Лісова Кам'янка — рідковживана назва річки Кам'янки, притоки Тетерева
 Лісова Кам'янка — історична назва річки за маршрутом Виви та Лісної, притоки Кам'янки